Кана́дская конфедера́ция (, ), или Конфедерация Канада — процесс, достигший высшей точки 1 июля 1867 года, при котором из провинций, колоний и территорий Британской Северной Америки был создан союз для образования нового федерального государства — доминиона Британской империи Канада.
 
Теперь слово «конфедерация» часто используется для отвлечённого описания Канады, и выражение «отцы Конфедерации» — пример такого употребления. Между тем более конкретно выражение обычно относится к политическому процессу, объединившему колонии в 1860-е годы, а не к политической структуре страны. Оно также используется для разделения канадской истории на два периода: «доконфедерационный» и «послеконфедерационный» (последний продолжается до настоящего времени). Хотя выражение «конфедерация» часто употребляют для обозначения Канады, Канада является скорее федерацией.

Все участники конференций, проходивших в 1860-х годах и приведших к образованию конфедерации, считаются отцами Конфедерации. Вместе с тем территориальное деление доминиона 1867 года существенно отличается от современной карты Канады. Политики, которые принимали участие в формировании границ и канадского федерализма после образования конфедерации (с конца XIX по начало XXI века), считаются её основателями.

История

Колониальные разделы 
До 1867 Британская Северная Америка была объединением шести независимых колоний: Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Соединённая Канада (по существу включавшая южные части Квебека и Онтарио), Ньюфаундленд, Остров Принца Эдуарда и Британская Колумбия. В начале Конфедерацию учредили лишь первые три колонии из вышеперечисленных, другие присоединились к ней впоследствии, и в 1949 последним присоединившимся стал Ньюфаундленд (оставшаяся часть современной Канады состоит из Земли Руперта и Северо-Западных территорий, принадлежавших Компании Гудзонова залива и уступленных Канаде в 1870, и из арктических островов под британской опекой).

Конституционный акт 1867 года о Британской Северной Америке 
Конфедерация образовалась 29 марта 1867, когда королева Виктория дала королевское согласие на Акт о Британской Северной Америке. Этот акт, официально именуемый British North America Act (BNAA) («Акт о Британской Северной Америке»), был составлен по внутриполитическим (министерская неустойчивость, rep by pop), внешнеполитическим (угроза вторжения американцев, сокращение военной поддержки Соединённого королевства) и экономическим соображениям (потребность в железной дороге после окончания действия международного договора о режиме взаимности). Он объединял Соединённую Канаду с колониями Нью-Брансуик и Новая Шотландия и вступил в силу 1 июля 1867. Акт отменил Союзный акт 1840 года, объединявший прежде Верхнюю и Нижнюю Канаду. Это главный конституционный документ Канады. Соединённая Канада была разделена на две обособленных провинции, ставшие Онтарио и Квебеком. 1 июля теперь торжественно отмечается как праздник Канады.

Хотя BNAA давал Канаде больше независимости, чем она имела раньше, он вовсе не предоставлял ей полной независимости от Соединённого королевства. Внешняя политика осталась в руках британцев, Судебный комитет Тайного совета остался высшим апелляционным судом Канады, а Конституция могла быть исправлена лишь в Соединённом королевстве. Постепенно Канада получила больше независимости, окончившейся Конституцией 1982 (Квебек не ратифицировал эту Конституцию). До этого всякая модификация BNAA была прерогативой вестминстерского Парламента. С этого времени канадская Конституция изменяется большинством Парламента Канады, поддерживаемого квалифицированным большинством (а иногда единодушием) законодательных органов провинций.

Отцы Конфедерации решили окрестить новую страну Доминионом Канада, отбросив среди прочих варианты Королевство и Конфедерация. Среди предложений было и название Доминион Бореалия («северный» по-латински) по аналогии с названием Австралии («южный» по-латински). В свете эволюции Канады выражение «конфедерация» чаще всего воспринимается как хитрость Джона А. Макдональда и других для побуждения французской Канады и приморских провинций участвовать в обсуждениях. Большинство колониальных руководителей, опасающихся оказаться под управлением населения центра Канады, не хотели иметь сильное центральное правительство. Макдональд не имел никакого намерения впрямь делать из Канады конфедерацию и был готов скорее поддержать ряд колоний вне политического союза, чем ослабить правительство центра, которое он представлял. Таким образом, Канада стала федерацией, а не конфедерацией, как Швейцария. Между тем, впечатление, что новая конфедеративная Канада была договором между двумя народами-основателями, господствовало в политическом дискурсе в Квебеке в течение почти целого века.

Путь к независимости 
Во время гражданской войны в США произошло резкое обострение англо-американских отношений. Правительство Великобритании, стремясь воспользоваться междоусобицей, пыталось восстановить своё экономическое и политическое влияние в бывшей колонии. В свою очередь североамериканское правительство не могло потерпеть подобного дипломатического выпада и в её кругах началось бурное обсуждение плана вторжения в Канаду дабы обескровить великобританские позиции в округе. В 1846 году правительство Великобритании постановило об отмене налоговых преференций для колоний, вследствие этого канадская экономика начала терпеть убытки и перешла на товары американского производства. В 1854 году подписывается взаимный американо-канадский договор. По истечении его в 1866 году он так и не был возобновлён. При потере американского и британского рынков конфедерация становилась необходимой для продолжения торговли и обретения канадской промышленности рынка сбыта. Вышеперечисленные факторы заставили всерьёз принять во внимание идею федерализации Канады.

Отцы Конфедерации 

Сначала Конфедерация была согласована в 1864 на Шарлоттаунской конференции в Шарлоттауне на Острове Принца Эдуарда, хотя, на самом деле, он вступил в Конфедерацию лишь в 1873. Особые места долго рассматривались позднее в 1864 на Квебекской конференции в Квебеке и во время последней конференции в Лондоне в 1866. Участники конференций известны как отцы Конфедерации.

Обзор участия 
Гарри Бернард, бывший секретарём Шарлоттаунской конференции, также считался некоторыми отцом Конфедерации. «Позднейшие отцы», включившие в Конфедерацию другие провинции после 1867 (например, Джоуи Смоллвуд) обычно не считаются «отцами Конфедерации». Вместо этого их иногда упоминают как «основателей».

Функционирование

Порядок присоединения провинций 

Канадская федерация первоначально насчитывала четыре провинции. С течением времени были созданы или присоединены к Конфедерации несколько других провинций и территорий. Даты присоединения в хронологическом порядке представлены ниже:

Противодействие и народные обсуждения 
Противодействие конфедерации началось вслед за Шарлоттаунской конференцией и постоянно возрастало после Квебекской конференции; этому поспособствовал в том числе и манифест Антуан-Эме Дориона. Это было начало разделения франкоканадцев на два лагеря: федералистов и антифедералистов. Последние относились ранее к различным мятежным группировкам: консерваторам, порвавшим со своей партией, и либерал-демократам — и заявляли об угрозе, которую представляет собой конфедерация.

Это противодействие напугало Джона А. Макдональда, который, вначале пообещав провести плебисцит по вопросу о конфедерации, решил отложить это мероприятие. В письме Леонарду Тилли от 8 октября 1866 он, впрочем, заявил, что если бы он созвал Палаты, то началось бы обсуждение, и они поддержали бы решение Квебека, и поражение Макдональда на голосовании было бы неизбежно. Он добавил, что если допустить дальнейшее обсуждение, то вся Нижняя Канада мобилизуется и это будет концом конституции. Таким образом, конституция была дарована народу безо всякого народного голосования.

См. также 
 Канадский федерализм
 История Канады
 Территориальное развитие Канады
 Всемирная выставка (1967)

Примечания

Ссылки 
  Межуниверситетский журнал Fédéralism-e

История Канады
 
Объединения государств